Deux baliseurs de l'United States Coast Guard ont porté le nom dUSCGC Fir :
 l', construit en 1938 et retiré du service en 1991 ;
 l', lancé en .

Fir